Confusione (2.0) è un singolo di Giovanna, cantato in duetto con Giovanni Amodeo, pubblicato il 27 maggio 2022 dalla Kicco. Si tratta del remake, in chiave estiva, del brano Confusione scritto e interpretato da Giovanna nell'album Macchie d'amore del 1983.

Tracce
Confusione (2.0) (G. Nocetti)